Alberto De la Torre – ex giocatore di calcio a 5 spagnolo
 Antonio de la Torre – ex calciatore messicano
 Antonio de la Torre – attore spagnolo
 Aurelio Abela de la Torre – compositore di scacchi spagnolo
 Baltasar Hidalgo de Cisneros y de La Torre – ammiraglio e politico spagnolo
 Bernardo de la Torre – navigatore ed esploratore spagnolo
 Brayan De la Torre – calciatore ecuadoriano
 Carlos María de la Torre – militare e politico spagnolo
 Carlos María Javier de la Torre – cardinale e arcivescovo cattolico ecuadoriano
 Felipe Yáñez de la Torre – ex ciclista su strada spagnolo
 Fidel Chaves de la Torre – calciatore spagnolo
 Francisco de la Torre – ex schermidore cubano
 Gabriel García de la Torre – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
 Javier de la Torre – allenatore di calcio e calciatore messicano
 Jesús Joaquín Fernández Sáenz de la Torre, noto come Suso – calciatore spagnolo
 José de la Torre – allenatore di calcio ed ex calciatore messicano
 José Francisco de Isla de la Torre y Rojo – teologo spagnolo
 José Luis López Vázquez de la Torre – attore spagnolo
 Josefina de la Torre – poetessa, romanziera, cantante lirica e attrice spagnola
 Juan Antonio Lavalleja y de la Torre – politico uruguaiano
 Lisandro de la Torre – politico e avvocato argentino
 Luca de la Torre – calciatore statunitense
 Luis de la Torre – conquistadores spagnolo
 Luisana Loreley Lopilato de la Torre – attrice e modella argentina
 Manuel José María Ignacio Lombardini de la Torre – politico e generale messicano
 María Venegas de la Torre – religiosa messicana
 Miguel de la Torre – generale spagnolo, governatore e capitano generale
 Tucho De la Torre – calciatore spagnolo
 Orlando de la Torre – ex calciatore peruviano
 Víctor Raúl Haya de la Torre – politico peruviano